Oakford kan syfta på följande platser:

Australien 

 Oakford (del av en befolkad plats), Western Australia, Serpentine-Jarrahdale,

Storbritannien 

 Oakford, Devon, ort i England,

USA 

 Oakford (ort), Illinois, Menard County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar